Jean-Louis Narcisse Hamelin, est un homme politique français, né le  et décédé le . Il est le fils de Pierre Narcisse Hamelin, maire de Sevran de 1798 à 1806.

Biographie 
Cultivateur fermier à la Faussée, il vend la maison en 1740 (à vérifier car il est né en 1804) de la place du village pour la construction de la mairie et de l'école en 1843. Il est alors à cette époque adjoint au maire : Nicolas-Martin Pivot.
Jean-Louis Narcisse Hamelin devient maire de Sevran en 1845. C'est sous son mandat que la ligne de chemin de fer Paris-Soissons s'installe en 1860 sur la commune, avec la construction de la gare de Sevran. 

Maire de Seine-et-Oise
Naissance en février 1804
Décès en décembre 1871
Personnalité liée à Sevran
Décès à 67 ans